Сборная Коста-Рики по футболу () — команда, представляющая Коста-Рику в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Коста-риканская федерация футбола. Участник шести чемпионатов мира (1990, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022). 12 февраля 2015 года Коста-Рика поднялась на 13 строчку в рейтинге ФИФА — наивысшее достижение в своей истории.

История 
Сборная Коста-Рики традиционно является одной из трёх сильнейших в регионе Центральной, Северной Америки и стран Карибского бассейна, объединённого в футбольную организацию КОНКАКАФ. Из 10 розыгрышей чемпионата Центральной Америки и стран Карибского бассейна, проходивших в 1941—1961 годах Коста-Рика выиграла семь. После объединения с Северо-американской Футбольной Конфедерацией (куда входили Мексика, США и Канада), стали проводиться единые турниры КОНКАКАФ, в которых сборная Коста-Рики побеждала трижды (1963, 1969, 1989).

После дебюта на чемпионате мира 1990 года в Италии, когда костариканцы дошли до 1/8 финала, обыграв на групповой стадии шотландцев (1:0) и шведов (2:1), последовала некоторая стагнация, но начиная с ЧМ-2002 Коста-Рика регулярно выступает в финальных стадиях главного футбольного турнира для сборных.

В 2002 и 2006 годах костариканцы не преодолевали групповую стадию, однако в первом случае они лишь по дополнительным показателям уступили вторую строчку сборной Турции, которая в итоге заняла на турнире в Японии и Корее третье место, а первое же место в группе заняли будущие чемпионы — бразильцы.

В 2006 году Коста-Рика хотя и проиграла все три матча в группе, показала неуступчивость в игре, уступив хозяевам турнира команде Германии в матче открытия 2:4, и сборной Польши 1:2. Лишь эквадорцам удалось нанести красно-синей команде крупное поражение — 3:0.

В 2009 году сборная Коста-Рики заняла четвёртое место в финальной отборочной группе КОНКАКАФ, а затем уступила в стыковых матчах сборной Уругвая, поэтому участия в чемпионате мира 2010 года в ЮАР не принимала.

Трижды сборная Коста-Рики получала приглашения для участия в Кубке Америки. В 1997 году сборная не преодолела групповую стадию, а в 2001 и 2004 годах доходила до 1/4 финала главного турнира для южноамериканских сборных. В Кубке Америки 2011 сборная приняла участие вместо снявшейся сборной Японии. Победив лишь в одном матче против Боливии, команда завершила выступления на турнире.

Чемпионат мира 2014 

В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии костариканцы попали в сложную группу с тремя бывшими чемпионами мира — сборными Италии, Англии и Уругвая. Костариканцам, которых возглавлял колумбийский тренер Хорхе Луис Пинто, отводилась роль аутсайдеров, однако центральноамериканская сборная сенсационно сумела обеспечить себе выход из группы уже после второго матча. Сначала сборная Коста-Рики в Форталезе одержала волевую победу над уругвайцами (3:1), автор одного из мячей 21-летний нападающий Жоэль Кэмпбелл был признан ФИФА лучшим игроком матча. В следующем матче в Ресифи были всухую обыграны 4-кратные чемпионы мира итальянцы, единственный гол в конце первого тайма забил капитан команды Брайан Руис.

В 1/8 финала Коста-Рика встретилась со сборной Греции. На 52-й минуте Брайан Руис открыл счёт. Спустя 6 минут команда осталась вдесятером, за фол против Хосе Холебаса вторую жёлтую карточку получил Оскар Дуарте. Играя в меньшинстве, костариканцы пропустили гол на 90-й минуте матча, игра перешла в дополнительное время, а после в серию пенальти. В серии 11-метровых ударов лучше сыграли латиноамериканцы, а вратарь сборной Кейлор Навас впоследствии был назван лучшим игроком матча. Выход в четвертьфинал чемпионата мира для сборной на данный момент является высшим достижением.

В 1/4 Коста-Рика играла уже с голландцами. На протяжении всего матча костариканцы сдерживали натиск соперников, и обе команды имели неплохие шансы забить гол. Уэсли Снейдер мог дважды отличиться, но бил под перекладину. Основное и дополнительное время закончилось со счётом 0-0 и Коста-Рика ушла в серию пенальти, которую голландцы выиграли со счётом 4-3.

17 июля 2014 года сборная Коста-Рики поднялась на 12 позиций, заняла 16 место в рейтинге ФИФА. А 14 августа сборная поднялась ещё на одну строчку, превзойдя сборную США, таким образом сборная стала лучшей по рейтингу среди сборных КОНКАКАФ.

Выступление на международной арене

Чемпионаты мира 
 1930 — 1934 — не принимала участия
 1938 — не прошла квалификацию
 1950 — 1954 — не принимала участия
 1958 — 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — 1/8 финала
 1994 — 1998 — не прошла квалификацию
 2002 — 3-е место в группе
 2006 — 4-е место в группе
 2010 — не прошла квалификацию
 2014 — 1/4 финала
 2018 — 4-е место в группе
 2022 — 4-е место в группе

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1963 — победитель
 1965 — 3-е место
 1967 — не принимала участия
 1969 — победитель
 1971 — 3-е место
 1973 — 1981 — не прошла квалификацию
 1985 — 3-е место
 1989 — победитель
 1991 — 4-е место
 1993 — 3-е место
 1996 — не прошла квалификацию
 1998 — групповой этап
 2000 — 1/4 финала
 2002 — финалист
 2003 — 1/2 финала
 2005 — 1/4 финала
 2007 — 1/4 финала
 2009 — 1/2 финала
 2011 — 1/4 финала
 2013 — 1/4 финала
 2015 — 1/4 финала
 2017 — 3-е место
 2019 — 1/4 финала

Кубок Америки 
 1997 — групповой этап
 2001 — 1/4 финала
 2004 — 1/4 финала
 2011 — групповой этап
 2016 — групповой этап

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Луисом Фернандо Суаресем для участия в матчах Чемпионата мира 2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 23 ноября 2022 года:

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Коста-риканской федерации футбола
 Сборная Коста-Рики на сайте ФИФА
 Матчи сборной Коста-Рики на сайте Eloratings.net

Коста-Рика